Константиновский сельский округ

Российская Федерация

Кировская область 

 Константиновский сельский округ Малмыжского района

Краснодарский край 

 Константиновский сельский округ Курганинского района

Московская область 

 Константиновский сельский округ Домодедовского района (1994—2006)
 Константиновский сельский округ Раменского района (1994—2006)
 Константиновский сельский округ Сергиево-Посадского района (1994—2006)

Казахстан

Акмолинская область 

 Константиновский сельский округ Аршалынского района

Северо-Казахстанская область 

 Константиновский сельский округ Айыртауского района